Хаски:

Фамилия 
 Хаски, Гарри (1916—2017) — один из первых компьютерных инженеров и компьютерных дизайнеров в мире.
 Хаски, Ферлин (1925—2011) — американский исполнитель кантри-музыки, один из родоначальников современного стиля кантри.

Псевдоним
 Хаски (род. 1993) — российский хип-хоп-исполнитель.

Породы собак 
Ха́ски — название, относящееся к нескольким северным ездовым породам собак:
 Сибирский хаски.
 Сахалинский хаски (сахалинская лайка).
 .

Кроме этих разновидностей, также выделяют отдельные помеси:
  (хаски реки Маккензи, маламуты реки Маккензи).
 .

Кроме того, гренландскую собаку за рубежом иногда называют Greenland Husky.

Прочее 
 «Хаски» — кодовое название Сицилийской десантной операции 1943 года.
 «Хаски (подводная лодка)» — проектируемая российская атомная подводная лодка пятого поколения.
 БМЕ-1015 «Хаски» — белорусский снегоболотоход. 
 ТРЭКОЛ «Хаски» — российский снегоболотоход.

См. также 
 «Хаска (судно на воздушной подушке)» — российское судно на воздушной подушке (СВП) скегового типа.

Примечания